Il singolare del torneo di tennis Moncton Men's Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Xavier Malisse che ha battuto in finale Danai Udomchoke 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Xavier Malisse (Campione)
 Danai Udomchoke (finale)
 Gary Lugassy (secondo turno)
 Nick Lindahl (secondo turno)

 Peter Polansky (secondo turno)
 George Bastl (primo turno)
 Nicholas Monroe (quarti di finale)
 Illja Marčenko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Moncton Men's Challenger 2008